Бернард C. Гарретт-старший (англ. Bernard S. Garrett Sr.; род. 20 сентября 1922 года, Уиллис, Техас, США) — был американским бизнесменом, инвестором и банковским магнатом. Широко известен как первый афроамериканский предприниматель. Согласно источнику, владел и управлял банками в штате Техас.

Биография 
Гарретт родился в Уиллисе, штат Техас где учился до 8 класса. Школу окончил в Хьюстоне, Техас. Подрабатывал случайными заработками, но главная мечта молодого Бернанда, была — иметь собственный бизнес. Его отец, Бриттон Гарретт был очень беден и работал на лесопилке, он помог сыну основать клининговое агентство. Встречался и женился на своей первой жене Юнис Гарретт на частной церемонии. У бывшей пары родился сын Бернард Гарретт-младший. В 1945 семья переехала в Калифорнию. После развода с Юнис в 1959 году, познакомился с Линдой Гарретт с которой они поженились в 1962 году. Его путь к богатству ускорился, когда он встретил инвестора в недвижимость, которого Гаррет официально называл мистером Баркером. Баркеру принадлежал выставленный на продажу многоквартирный дом в белом районе, который Гаррет хотел купить и с убедительным планом он это сделал. В январе 1962 после поездки в свой родной город, у Гарретта появилось желание вернуться на родину чтобы дать надежду местным цветным людям, которые боролись с трудностями жизни в южном штате Техас, тем самым дать им возможность брать кредиты на недвижимость и бизнес в белых банках. В августе 1963 года вместе с Мартином Лютером Кингом он и его жена прошли маршем по Вашингтону.

Карьера 
Гаррет при помощи своего отца, основал клининговый бизнес в Техасе. После переезда в Калифорнию, основал бизнес по сбору макулатуры.

В 1954 году его состояние составляло 1,5 миллиона долларов, он имел свой собственный офис со штатом в 37 сотрудников, его компания Garrett Investment Co. занималась покупкой и продажей недвижимости, а также ее сдачей для чернокожего населения Лос-Анджелеса. После предложения сделки Джозефу Б. Моррису по совместной покупке недвижимости в 1963 он и его партнер купили The Bankers Building на 629 South Hill Street в центре Лос-Анджелеса это был их первый объект общественной собственности.

За счет капитала Дона Силверторна, президента Национального банка Сан-Франциско, который знал Морриса, в 1963 году Гаррет и Моррис купили Main Land Bank & Trust Co. в Техас-Сити, штат Техас, во главе со Штайнером. Штайнер также участвовал в их покупке еще одного техасского банка, First National Bank of Marlin

В 1965 году Гарретт и Моррис были приговорены к трем годам заключения за неправильное использование 189 000 долларов банковских средств.

Экранизация 
Версия истории Бернарда и Джо была экранизирована в 2020 году в фильме «Банкир» Роль Бернанда Гарретта-старшего исполняет Энтони Маки, а его партнера Джо Морриса играет один из самых знаменитых актеров Голливуда Самюэль Л. Джексон.

Примечания 

Банкиры США